Dosinia är ett släkte av musslor som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1777. Dosinia ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor